Dernbach (Rijnland-Palts)
Dernbach (Westerwald)
Dernbach (bij Dierdorf)